Stockholm Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stockholm Township (Iowa)
 Stockholm Township (Minnesota)
 Stockholm Township (South Dakota)